Флі́ге — німецьке прізвище.

 Фліге Герман Карлович (1829, Штендаль — 1907, Санкт-Петербург) — німецький і російський диригент і композитор.
 Фліге Ірина Анатоліївна (1960) — російська правозахисниця й дослідниця.
 Фліге Карл Якович (1785, Рига — 1842, Київ) — генерал-майор.

Німецькі прізвища